Ду́шан Петро́ниевич (; ) — югославский и сербский футболист, полузащитник.

Карьера

Клубная 
С 2002-го по 2009 годы играл за сербские клубы: «Обилич», «БАСК», «Напредак» (Крушевац). В 2009 перешёл в иранский клуб «Дамаш Ираниан». В 2011 вернулся в Сербию защищать цвета клуба «Борац (Чачак)». Но в этом же году вновь уехал, перейдя в один из сильнейших футбольных клубов Казахстана — карагандинский «Шахтёр», где стал чемпионом страны. После чего, подписал новый контракт с другим казахстанским клубом — ФК «Астана».

В сборной 
Первый матч сыграл против сборной Республики Корея 3 июня 2011 года, заменив по ходу игры Деяна Станковича.

Матчи и голы за сборную Сербии

Достижения 
«Шахтёр»
 Чемпион Казахстана: 2011

Примечания 

Футболисты Сербии и Черногории
Футболисты Сербии
Игроки сборной Сербии по футболу
Игроки ФК «Обилич»
Игроки ФК БАСК
Игроки ФК «Напредак»
Игроки ФК «Борац» Чачак
Игроки ФК «Шахтёр» Караганда
Игроки ФК «Астана» (2009)
Игроки ФК «Раднички» Крагуевац
Игроки ФК «Динамо» Вране
Игроки ФК «Ягодина»
Игроки ФК «Борча»
Игроки ФК «Синджелич» Белград